Trouville est le nom ou une partie du nom de plusieurs lieux-dits ou communes de Normandie et d'une plage en Suède. 

 Trouville, écart de la commune française de Bois-d'Ennebourg en Seine-Maritime. 
 Trouville, commune française de la Seine-Maritime. 
 Trouville, plage de l'île touristique de Sandahmn, dans l'archipel de Stockholm, nommée ainsi à la fin du  pour en faire la promotion, la station balnéaire française de Trouville-sur-Mer étant réputée au sein de la bourgeoisie suèdoise.

Voir aussi 
 Trouville-la-Haule, commune française de l'Eure. 
 Trouville-sur-Mer, commune française du Calvados.